
 Слідство ведуть Колобки — ляльковий мультфільм Аїди Зяблікової
 Слідство ведуть Колобки — мальований мультфільм Олександра Татарського і Ігоря Ковальова
 «Слідство ведуть Колобки» («Колобок йде по сліду») — цикл творів Едуарда Успенського